Защитная окраска

Защитная окраска, или криптическая окраска — окраска, обеспечивающая малую заметность животных на фоне окружающей среды. Также может означать:
 Камуфляж
 Дикая природа: Маскировка и защитная окраска (фильм)

См. также 
 Мимикрия